Lagarrigue est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Lagarrigue (Aveyron), ancienne commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie, intégrée à Olemps ;
 La Garrigue-Haute, ancienne commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ; son territoire a été partagé entre les communes de Campouriez, de Montézic et de Saint-Amans ;
 Ayssials-Lagarrigue, ancienne commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie, intégrée à Druelle puis à Druelle Balsac ;
 Lagarrigue (Lot-et-Garonne), commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Occitanie ;
 Lagarrigue (Tarn), commune française du département du Tarn, en région Occitanie.

Patronyme 

 André Lagarrigue (1886-1980), peintre et graveur français ;
 André Lagarrigue, physicien français ;
 Max Lagarrigue, historien et journaliste français.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France